Camperi ima više značenja:
 Camperi, Cuneo
 Camperi, Trento